Zabel (geht wie das Wort Tafel auf lateinisch tabula „Brett“ zurück) steht als Namen für:

Vorname:
 armenischer weiblicher Vorname, siehe Isabella
 Isabella von Armenien (Königin) (1219–1252)
 Isabella von Armenien (Prinzessin) († um 1321)
 Zabel Oseborn († 1528)
 Zabel Jesajan (1878–1943)

Familienname:
 Ades Zabel (* 1963), deutscher Schauspieler und Travestiekünstler
 Albert Zabel (1834–1910), deutscher Komponist und Harfenvirtuose
 Andreas Zabel (* 1971), deutscher Ringer
 Arthur Zabel (1891–1954), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Auguste Zabel (1808–1884), Stifterin des heutigen Zabel-Gymnasiums in Gera
 Benno Zabel (* 1969), deutscher Rechtswissenschaftler
 Bernhard Zabel (* 1948), deutscher Mediziner und Genetiker
 Christian Zabel (* 1976), deutscher Journalist und Medienökonom
 Detlef Zabel (* 1933), deutscher Radrennfahrer
 Elfriede Zabel (1885–1944), deutsche Hausfrau und Opfer der NS-Kriegsjustiz
 Erik Zabel (* 1970), deutscher Radrennfahrer
 Eugen Zabel (1851–1924), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Friedrich Zabel (1802–1875), deutscher Journalist, lange Chefredakteur der Berliner National-Zeitung
 Günter Zabel (* 1926), deutscher Pädagoge und Landespolitiker (SPD, Hessen)
 Hans-Henning Zabel (1921–2012), Historiker
 Heide Rezepa-Zabel (* 1965), deutsche Kunsthistorikerin und -sachverständige
 Hermann Zabel (1832–1912), deutscher Botaniker
 Hermann Zabel (Germanist) (* 1935), deutscher Germanist
 Johann Zabel (1585–1638), deutscher Jurist und Bürgermeister
 Lucian Zabel (1893–1936), deutscher Gebrauchsgraphiker
 Manfred Zabel (* 1938), deutscher evangelischer Theologe, Sozialethiker und theologischer Anthropologe
 Maria Zabel (1943–2018), deutsche Dermatologin und Hochschullehrerin
 Mark Zabel (* 1973), deutscher Kanute
 Rick Zabel (* 1993), deutscher Radrennfahrer
 Rudolf Zabel (1876–1939), deutscher Journalist, Schriftsteller und Forschungsreisender
 Valeska Zabel (1951–2012), deutsche Grafikerin
 Werner Zabel (1894–1978), deutscher Augenarzt und Alternativmediziner

Siehe auch:
 Schachzabel
 Wurfzabel
 Zabel-Gymnasium, Gera